Bischofsweiher heißen Seen:

 Bischofsweiher (Ehingen), Quellweiher des Hammerschmiedsgraben nahe Dambach, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Großer Bischofsweiher oder Dechsendorfer Weiher, Weiher im Einzugsgebiet des Seebachs bei Dechsendorf, kreisfreies Erlangen, Bayern
 Kleiner Bischofsweiher, Weiher im Einzugsgebiet des Seebachs bei Röhrach, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Bischofssee